Цалла́говы () — осетинская фамилия.

Антропонимика 
Из осетинского цæллаг – ‘продукты для угощения, пира; то, что предназначается для угощения, пира, еды’.

Происхождение 
Подробная генеалогическая таблица Цаллаговых на сегодняшний день насчитывает 11-12 колен в разных ветвях родословного древа. Из этого следует что родоначальник фамилии, принадлежавший к колену Сидамонта, жил примерно 360-400 лет тому назад. Примерно к этому времени, согласно преданиям, относится и постройка кре­пости () на левом берегу Ардона, в Алагирском ущелье на горе Урсхох. Позднее Цаллаг в поисках более удобного места спустился к подножью горы и обосновался у родника в местечке под на­званием Цыфджын. Развалины построенного им каменного жилища можно увидеть и в наши дни. На новом месте Цаллаг обзавелся семьей и стал отцом пятерых сыновей, известны их имена — Тко, Сосланбег, Ларсен, Дзабег и Мамсыр. С увели­чением численности семьи возникла потребность в расширении хозяйства. С этой целью Цаллаг с домочадцами перебрался на правый берег Ардона и на довольно удобном участке между Уналдоном и Майрамдоном основал новое селение Унал.

География 
Со временем Цаллаговы стали переселяться в другие общества Осетии. В част­ности, старший сын родоначальника фамилии был Тко, он перебрался в аул Четырс, а часть его потомства — в селение Уалфаз (Кумлисцихе). Помимо Трусовского ущелья, Цаллаговы также участвовали в переселении на равнинные земли, сегодня они живут во многих селах и городах — Лаба, Тамиск, Алагир, Красногор, Гизель, Заманкул, Ольгинское, Хумалаг, Владикавказ, Новоосетинская.

Генеалогия 
Арвадалта
 Дауровы, Мамсуровы, Мисиковы, Суановы

Генетическая генеалогия
 Цаллагов (3) — G2-P18 > G-GG330

Известные носители 
 Борис Владимирович Цаллагов (1922–2005) — генерал-майор юстиции, заслуженный юрист РСФСР, военный прокурор.
 Владимир Николаевич Цаллагов (1946) — генерал-майор таможенной службы, первый руководитель Северо-Осетинской таможни.
 Коста Кириллович Цаллагов (1895–1938) — активный участник революционных событий в Северной Осетии.
 Эмилия Максимовна Цаллагова (1947) — советская и российская оперная певица (сопрано), народная артистка России.

Военные 
 Пантелей Константинович Цаллагов (1918–2009) —  советский и российский военный деятель, контр-адмирал.

Образование 
 Зарифа Борисовна Цаллагова (1954) — доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела Кавказа ИЭА РАН.
 Эмма Борисовна Цаллагова (1949–2020) — осетинская поэтесса, переводчик, член Союза писателей России, кандидат педагогических наук.

Спорт 
Сумо
 Давид Арсамагович Цаллагов (1983) — заслуженный мастер спорта по сумо, чемпион мира (2002), чемпион Европы (2002, 2003, 2004, 2005).

Футбол
 Асланбек Казбекович Цаллагов (1995)
 Дзамболат Анатольевич Цаллагов (2000)
 Ибрагим Юрьевич Цаллагов (1990)
 Марат Сосланович Цаллагов (1982)

Примечания

Литература 
 
 
 

Сидамонта
Трусовские фамилии
Унальские фамилии